Comanche é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Comanche (Kansas)
Condado de Comanche (Texas)
Condado de Comanche (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos